Brătulești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Brătulești (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Brătulești (Iași), Dorf im Kreis Iași